La Coppa del Re 1988 è stata la 52ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Squadre 
Le squadre qualificate sono le prime quattro classificate di entarmbi i gruppi (pari e dispari) al termine della prima fase della Liga ACB 1987-1988.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1987-1988

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1988
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Valladolid